de Maratha-kaste, een heersende klasse van het Indiase subcontinent
 het Maratharijk
 Schepen
 Mahratta (1865), verloren in een botsing met SS Victoria in 1887 in de Hooglyrivier.
 SS Mahratta (1892), verloren op de Goodwin Sands in 1909.
 SS Mahratta (1917), verloren op de Goodwin Sands in 1939.
 HMS Mahratta (G23), getorpedeerd door een U-990 in 1944 met het verlies van 220 bemanningsleden.